Schalkwyk ist der Familienname folgender Personen:

 Danie van Schalkwyk (* 1975), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jana van Schalkwyk (* 2001), südafrikanische Speerwerferin
 Marthinus Christoffel Johannes van Schalkwyk (* 1959), südafrikanischer Politiker, Jurist und Politikwissenschaftler
 Theunis van Schalkwyk (1929–2005), südafrikanischer Boxer